Виктор Гаврилович Телеукэ (; 19 января 1933, с. Чепелеуцы, Хотинский уезд, Бессарабия — 12 августа 2002, Кишинёв) — молдавский поэт, писатель, переводчик, публицист.

Биография 
Виктор Телеукэ родился 19 января 1933 года в бессарабском селе Чепелеуцы (ныне  Молдавии). Родители — Гавриил и Мария Телеукэ.

В 1958 году окончил Кишинёвский государственный педагогический институт им. Иона Крянгэ.

В 1977—83 гг. был первым главным редактором газеты «Литература и искусство» (Literatura şi Arta). Автор сборников лирических стихов «Половодье» (1960), «Из четырёх сторон света» (1964), «Стихи» (1966), «Олений остров» (1966, премия комсомола Молдавии им. Б. Главана), «Укрощение огня» (1971), «Героика» (1973) и других.

Телеукэ переводил произведения Я. Райниса, Дж. Байрона, П. П. Ершова и др. Стихи Виктора Телеукэ были переведены на языки народов СССР.

Член КПСС с 1964 года.

Жена — Лидия Томуз, дети — Мариана, Родика.

Публикации 
 Momentul inimii, Chișinău, «Cartea Moldovei», 1975
 Încercarea de a nu muri, Chișinău, «Literatura artistică», 1980
 Întoarcerea dramaticului eu, Chișinău, «Literatura artistică», 1983
 Piramida Singurătății, Chișinău, «Cartea Moldovei», 2000
 Ninge la o margine de existență, Chișinău, «Cartea Moldovei», 2002
 Decebal, Chișinău, «Universul», 2002
 Momentul inimii, Chișinău, Litera, 2003
 Improvizația nisipului, Chișinău, «Universul», 2006
 Răsărit de Luceafăr, Chișinău, «Universul», 2010
 Car frumos cu patru boi, Chișinău, «Universul», 2011
 Mollis Davia, Chișinău, «Universul», 2011

Литература

На русском

На румынском 
 Theodor Codreanu, Transmodernismul, Iași, «Junimea», 2005, pag. 245—257;
 Adrian Dinu Răchieru, Poeți din Basarabia, Ed. Academiei Române, 2010;
 Arhip Cibotaru Pe timpul lui Teleucă, Chișinău, «Universul», 2010;
 Victor Teleucă — un heraclitean transmodern, Chișinău, «Universul», 2010;
 Ion Ciocanu, Conștientizarea singularității unui mare poet, Literatura și arta nr.27, 8 iulie 2010;
 Theodor Codreanu Victor Teleucă și Eminescu, Bucovina literară, iunie-iulie 2010, Suceana;
 Mihai Cimpoi, Victor Teleucă, lirosoful, prefață la cartea «Ninge la o margine de existență».

Источник 
 Большая советская энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Писатели Молдавии
Поэты Молдавии
Переводчики Молдавии
Выпускники Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ